Ниже представлен список лауреатов Нобелевской премии, подписавших открытое письмо с выражением поддержки «украинского народа и свободного и независимого государства Украина перед лицом российской агрессии». Письмо опубликовано на английском, украинском и русском языках на сайте nlcampaigns.org.

Список содержит имя лауреата, год присуждения премии, и область знаний, по которой она присуждалась. Основной источник — список на том же сайте. На этом же сайте приведены отдельные выступления нобелевских лауреатов в поддержку Украины.

Список нобелевских лауреатов, подписавших «открытое письмо» в поддержку Украины

Отдельные выступления нобелевских лауреатов в поддержку Украины (2022)

Ссылки 
  подписали более 8000 российских учёных.

Примечания 

Лауреаты Нобелевской премии
Международная реакция на вторжение России на Украину